Einhorn steht für: 

 Einhorn, Fabelwesen von Pferde- oder Ziegengestalt
 Narwal bzw. dessen Stoßzahn
 Nashorn bzw. dessen Horn
 chinesisches Einhorn, siehe Qilin
 Einhorn (Wappentier), Heraldik
 Einhorn (Sternbild), Sternbild südlich des Himmelsäquators
 Einhorn (Fuhrwerk), eine Anspannung mit drei Pferden
 Einhorn (Finanzen), Bezeichnung für Startup-Unternehmen mit Bewertung über 1 Milliarde US-Dollar
 Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd

Einhorn ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexander Einhorn († 1575), deutschbaltischer evangelischer Pastor 
 Alfred Einhorn (1856–1917), deutscher Chemiker
 Barbara Einhorn (* 1942), neuseeländisch-britische Germanistin und Soziologin

 Eddie Einhorn (1936–2016), US-amerikanischer Unternehmer 
 Erich Einhorn (1928–2006), tschechischer Fotograf und Publizist 
 Hinnerk Einhorn (* 1944), deutscher Schriftsteller 
 Ignaz Einhorn (bekannt als Ede Horn, 1825–1875), ungarischer Nationalökonom und Politiker
 Ira Einhorn (1948–2020), US-amerikanischer Aktivist und verurteilter Mörder 
 Itamar Einhorn (* 1997), israelischer Radrennfahrer 
 Jerzy Einhorn (1925–2000), schwedischer Professor für Strahlentherapie und Politiker (Kristdemokraterna)
 Julius Einhorn (1866–1929), deutscher Unternehmer
 Jürgen Werinhard Einhorn (1934–2013), deutscher Theologe und Historiker 
 Lawrence H. Einhorn (* 1942), US-amerikanischer Onkologe
 Lena Einhorn (* 1954), schwedische Ärztin, Dokumentarfilmerin und Autorin
 Lutherus Einhorn, Leonberger Vogt, Amtszeit (1613–1629), Hexenverfolger
 Maurício Einhorn (* 1932), brasilianischer Mundharmonikaspieler
 Max Einhorn (1862–1953), Mediziner und Gastroenterologe
 Nicolaus Einhorn (* 1940), deutscher Autor und Gründer des Tonbandverlags S-Press
 Nina Einhorn (1925–2002), schwedische Ärztin und Holocaust-Überlebende 
 Paul Einhorn († 1655), deutschbaltischer evangelischer Pastor und Historiker
 Richard Einhorn (* 1952), US-amerikanischer Komponist
 Stefan Einhorn (* 1955), schwedischer Schriftsteller 
 Zeno Einhorn (1899–1941), deutschsprachiger Lyriker

Siehe auch:
 Einhornhöhle (Begriffsklärung)
 Einhorn-Reaktion (Begriffsklärung)
 Das letzte Einhorn (Begriffsklärung)
 Enhörningen
 Operation Einhorn (Begriffsklärung)

 Unicorn (englisch für „Einhorn“)